Baraże o grupę światową Pucharu Davisa 2015 – baraże o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2015. Mecze barażowe rozgrywane były między 12 a 14 września 2014.

W barażach wzięło udział osiem przegranych zespołów z pierwszej rundy pojedynków grupy światowej Pucharu Davisa 2014 oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych. Zespoły, które wygrały swoje pojedynki zagrają w Grupie Światowej Pucharu Davisa 2015, zaś przegrani w przyszłej edycji będą rywalizować w grupach strefowych.

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki 
Losowanie odbyło się 14 kwietnia 2014.

Indie – Serbia

Brazylia – Hiszpania

Izrael – Argentyna

Kanada – Kolumbia

Stany Zjednoczone – Słowacja

Australia – Uzbekistan

Holandia – Chorwacja

Ukraina – Belgia

Przypisy

Bibliografia 
 

baraże o grupę światową